Ashill (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Ashill (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset